Мазох (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Мазох, Франц (1763—1845) — доктор фармацевтики, профессор медико-теоретического обучения для хирургов кафедры хирургии, почётный гражданин Львова.
 Мазох, Ян (род. 1985) — чешский прыгун с трамплина, участник двух Олимпиад.
 Захер-Мазох, Леопольд фон (1836—1895) — австрийский писатель.